Великий словник японських топонімів Кадокава (, кадокава ніхон тімей дайдзітен) — топонімічний словник видавництва «Kadokawa Shoten». Один із фундаментальних довідників, присвячених географії Японії й історії японської топоніміки. Виданий у Токіо протягом 1978–1990 років редакційною колегією «Великого словника японських топонімів Кадокава» під проводом Такеуті Рідзо. Складається з 51 тому: 49 томів, присвячених префектурам Японії, одного тому джерел та бібліографії, та одного тому списку усіх топонімів. Загалом містить понад 245 тисяч статей. 2002 року видавництво випустило електронну версію словника на CD, ціною 294 тисяч єн, для персональних комп'ютерів з операційною системою Windows.

Томи

Джерела та література 
  角川日本地名大辞典 / 「角川日本地名大辞典」編纂委員会編. — 東京: 角川書店, 1978—1990.

Посилання 
  Великий словник японських топонімів Кадокава // Офіційна сторінка видавництва Кадокава 
  Великий словник японських топонімів Кадокава. CD-версія // Офіційна сторінка видавництва Кадокава 

Японська мова
Словники Японії
 
Книги з топоніміки